«She’s Everything» — песня американского кантри-певца и автора-исполнителя Брэда Пейсли, вышедшая августа 2006 года в качестве четвёртого сингла с его 4-го студийного альбома Time Well Wasted (2006). Авторами песни выступили Wil Nance и Пейсли. Сингл получил платиновый статус от Recording Industry Association of America и первое место в кантри-чарте США.

История 
«She’s Everything» достиг позиции № 1 в американском хит-параде кантри-музыки Billboard Hot Country Songs (7-й чарттоппер певца в этом основном хит-параде жанра кантри-музыки), и позиции № 35 Billboard Hot 100.
Это одна из четырёх песен Пейсли сертифицированных в 2×платиновом статусе от Recording Industry Association of America, другие это «Then», «Whiskey Lullaby» и «Remind Me». Кроме того, в этой песне Пейсли впервые использовал электрогитару Fender Stratocaster, хотя он часто использует Fender Telecaster в качестве основной электрогитары.

Музыкальное видео 
Режиссёром музыкального видео выступил Scott Scovill, а премьера состоялась в 2006.

Чарты

Еженедельные чарты

Итоговые годовые чарты

Сертификации

Примечания

Ссылки 
  (более 56 млн просмотров)

Кантри-баллады
Синглы, возглавлявшие Billboard Hot Country Songs
Песни 2006 года
Песни Брэда Пейсли
Синглы, сертифицированные как платиновые Американской ассоциацией звукозаписывающих компаний